Ре́нтон ():
 Рентон — населённый пункт в шотландской области Уэст-Данбартоншир.
 Рентон — город в штате Вашингтон (США).
 Рентон — футбольный клуб из одноимённого населённого пункта в Шотландии.